Болякин — русская фамилия. Известные носители:
 Болякин, Евгений Олегович (род. 1990) — казахстанский профессиональный хоккеист, защитник  курганского «Зауралье» (ВХЛ) и сборной Казахстана.
 Болякин, Олег Владимирович (род. 1965) — казахстанский хоккейный тренер, заслуженный тренер Республики Казахстан (2007).